Секс і Місто (телесеріал)
 Секс і Місто (фільм)
 Секс і Місто 2 (фільм)